Седамнаесто фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1919/20. године.

Преглед 
Учествовало је укупно петнаест клубова, МТК је освојио првенство, што му је била седма титула. Ово првенство је прво које је одржано после рата, у мирнодопским условима.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Извори

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1919/20.
Фудбал у 1919.
Фудбал у 1920.